Ке́ртис, Кёртис () — английская фамилия. Не следует путать с венгерской фамилией Кертес (Kertész), а также с испано-итальянской фамилией Куртис (Curtis).

Фамилия 

 Кёртис, Адам (род. 1955) — британский телевизионный документалист.
 Кёртис, Бендажмин (1978—2013) — американский рок-музыкант, автор песен.
 Кертис, Бенджамин Роббинс (Benjamin Robbins Curtis; 1809—1874) — американский юрист, член Верховного суда США.
 Кёртис, Билл (род. 1940) — американский журналист и продюсер.
 Кертис Бок, Мэри Луиза (Mary Louise Curtis Bok) — дочь Сайруса Кёртиса; основала Кёртисовский институт музыки.
 Кёртис, Винифред Мэри (1905—2005) — австралийский ботаник.
 Кертис, Гебер (1872—1942) — американский астроном.
 Кёртис, Джейми Ли (род. 1958) — американская актриса, автор книг для детей.
 Кёртис, Джеймс (род. 1982) — английский футболист.
 Кертис, Джон (1827—1897) — американский предприниматель.
 Кертис, Джон (1791—1862) — английский энтомолог.
 
 
 Кёртис, Иэн (1956—1980) — британский музыкант, поэт, вокалист группы Joy Division.
 Кертис, Келли Ли (род. 1956) — американская актриса.
 Кертис, Кинг (1934—1971) — американский саксофонист.
 Кёртис, Клифф (род. 1968) — новозеландский актёр и продюсер.
 Кертис, Кэйти (Catie Curtis; род. 1965) — американская певица.
 Кертис, Марк — британский журналист и писатель.
 Кёртис, Мозес Эшли (1808—1872) — американский ботаник, миколог, учитель и священник.
 Кёртис, Ричард (Richard Whalley Anthony Curtis; род. 1956) — писатель, сценарист, продюсер и актёр, кинорежиссёр.
 Кёртис, Саймон (род. 1986) — американский актёр, автор-исполнитель, певец, музыкальный продюсер и романист.
 Кертис, Сайрус (1850—1933) — американский медиамагнат и филантроп.
 Кёртис, Сэмюэль (1805—1866) — генерал, участник Гражданской войны в США.
 Кертис, Сэмьюэл (1779—1860) — английский ботаник и издатель.
 Кёртис, Томас (1870—1944) — американский легкоатлет.
 Кёртис, Тони (1925—2010) — американский актёр.
 Кёртис, Уильям (1746—1799) — английский ботаник.
 Кёртис, Уорден Аллан (1867—1940) — американский писатель.
  (1923—2005), англиканский священник, настоятель .
 Кертис, Хэрриот (Harriot Sumner Curtis; 1881—1974) — американская спортсменка (гольф, лыжи).
 Кёртис, Чарлз (1860—1936) — вице-президент США.
 Кёртис, Эдвард (1868—1952) — американский фотограф.
 Кёртис, Энн (1926—2012) — американская пловчиха.

Составная фамилия 
 Вонди Кёртис-Холл (род. 1956) — американский актёр и режиссёр.

Имя 
 Ярвин, Кёртис (род. 1973) — американский политик, один из теоретиков тёмного просвещения.

Другое 
 Кертис — остров у восточного побережья Австралии.
 Кертис — маленький ударный кратер в западной части Моря Кризисов на видимой стороне Луны.
 Curtiss-Wright Corporation — американская компания, в 20-30-х годах XX века занималась производством самолётов.
 Кёртисовский институт музыки — консерватория в Филадельфии (США).

См. также 
 Curtis
 Кёртисс
 Кертес
 Куртис
 Кёрдс

Примечания